Le Club laïque de l'enfance juive (CLEJ) est une organisation d'éducation populaire française, héritière des organisations d'enfants du Bund, créée en 1926.

Historique 
Le Sotsyalistisher Kinder Farband ou SKIF (« Union des enfants socialistes » en yiddish) est un mouvement bundiste né en Pologne, dont une section est créé en 1926 à Paris par les immigrants, destiné aux enfants de six à quatorze ans. Il est alors affilié au Mouvement international des Faucons.

Yiddishiste, mixte, et diasporique, on y apprend les principes de solidarité, de responsabilité et de fraternité. On y apprend à écrire, à lire en yiddish à travers des chansons ou de petites pièces de théâtre. 

Dès , le SKIF organise à nouveau des camps de jeunesse. Il participe aux camps internationaux des Faucons Rouges, organise des activités dans les locaux du Bund et accueille, chaque vacances, des enfants dans son foyer (IKA) au château de Vilette à Corvol-l'Orgueilleux.

En 1963, le CLEJ (Club laïque de l'enfance juive) prend la relève du SKIF.

Les centres de vacances du SKIF ou du CLEJ se sont maintenus, sans interruption, depuis 1947.

Présidentes et présidents 
 Sammy Zoberman
 Aby Wieviorka
 Georges Zilberg
 Jacques Burko
 Jean Tama
 Chantal Braunstein
 Maurice Bajcz
 Hervé Borensztejn
 Joëlle Laugier (actuelle présidente)

Liens externes 
 
 Histoire du SKIF
 Le Bund, le Centre Medem, le CLEJ

Association ou organisme lié à l'éducation en France
Association ou organisme juif 
Culture yiddish
Organisme fondé en 1926
Organisation juive laïque